Сиби́рская респу́блика — неофициальное название политического образования под верховным управлением Временного Сибирского правительства и Сибирской областной думы, существовавшего с июня по ноябрь 1918 года на охваченной Гражданской войной территории бывшей Российской империи от Урала до Тихого океана, включая КВЖД и г. Харбин.

Вопрос о характере Сибирской республики является предметом дискуссии среди специалистов. Историк А. В. Сушко говорит об образовании сибирской государственности в годы Гражданской войны. По мнению же Олега Гордеева, на территории Сибири в годы Гражданской войны существовали не полноценные государства, а временные государственные образования. Под временными государственными образованиями он имеет в виду политические образования на территории Сибири, имевшие некоторые признаки государства, существовавшие в годы Гражданской войны 1918—1920 годов и управлявшиеся антибольшевистскими правительствами. Термин «временные государственные образования» применительно к антибольшевистской Сибири впервые ввёл Юрий Лончаков. По мнению Алексея Никитина, в годы Гражданской войны шло становление государственности в Сибири.

История 

Появление Сибирской республики стало результатом многолетней борьбы сибирских областников за суверенизацию края (впервые идея независимой Сибири в виде демократической федеративной республики по типу США появляется в прокламациях «Сибирским патриотам» С. С. Попова и «Патриотам Сибири» Н. М. Ядринцева и С. С. Шашкова, которые были написаны в первой половине 1863 года в Петербурге учившимися в столице основателями сибирского областничества), однако непосредственной причиной активизации сепаратистских движений в Сибири послужила февральская революция и свержение монархии. Идейной основой Сибирской республики стало сибирское областничество (сторонники которого заняли большинство министерских постов в правительстве нового государства).

В период 2—9 августа 1917 года в Томске прошла сибирская конференция общественных организаций, в итоговом постановлении которой прозвучала ранее поднятая сибирскими областниками идея о необходимости автономии Сибири. Газета «Путь народа» посчитала это событие признаком перехода областничества к фазе революционной борьбы.

В период с 8 по 17 октября 1917 года в Томске прошёл октябрьский областной съезд. Съезд объявил себя высшим законодательным органом региона, а в «Положении об областном устройстве Сибири» начал разрабатывать основы конституции автономной Сибирской республики. По оценкам А. В. Сушко, в октябре 1917 года сибирское областничество из категории культурного сепаратизма перешагнула в категорию политического сепаратизма. В свою очередь, В. В. Журавлёв оценивает формирование Сибирского областного совета и Сибирского областного исполнительного комитета как первые практические шаги по созданию сибирской государственности.

После октябрьской революции активизировались антибольшевистские сепаратистские движения по всей территории бывшей Российской империи. В том числе в Сибири начали звучать идеи о создании независимого от России сибирского государства. Например, 30 ноября газета «Сибиряк и крестьянин» опубликовала статью «Сибирь и текущий момент», где призывала отказаться от учёта интересов Европейской России, выдвинула лозунг «Сибирь для сибиряков» и предложила создать независимую сибирскую республику. В письме «Союза сибиряков-федералистов» из Благовещенска также выдвигалась идея независимости Сибири от Европейской России, которая, по мнению авторов письма, сделает невозможным её захват и обеспечит процветание региона.

В период с 6 по 15 декабря 1917 года в Томске прошёл декабрьский чрезвычайный съезд, на котором была провозглашена автономия края и образование независимых органов государственной власти под социалистическими лозунгами. Однако именно в тот период среди сибирских областников произошёл раскол: к власти пришли сторонники классовой борьбы, что вызвало неприятие новой власти со стороны либеральной части областников во главе с Г. Н. Потаниным. Данное событие послужило причиной раскола прежде единого сибирского областничества на областников-либералов в оппозиции к новому правительству и областников-социалистов, введших классовый ценз для представительства в Сибирской думе.

Решением съезда был упразднён Сибирский областной исполнительный комитет и Сибирский областной совет, а высшим органом власти в Сибири была провозглашена Сибирская областная дума. Также 13 декабря 1917 года был избран Временный сибирский областной совет, которому было поручено организовать выборы в думу и до её избрания осуществлять власть. Данный совет также пытался создать свои органы власти на места путём посылки специальных уполномоченных комиссаров.

После прихода к власти в Сибири большевиков и разгона Сибирской областной думы сибирские областники продолжили борьбу за независимость края в подполье, а потеря власти послужила причиной воссоединения областников-социалистов и областников-либералов под лозунгом защиты интересов Сибири. В частности, Г. Н. Потанин призвал к объединению усилий всех областников ради борьбы с внешним вмешательством (как большевиками, так и иностранными интервентами). Из-за господства красных созданное в подполье сибирское правительство приняло решение переехать на Дальний Восток, а на месте оставить эмиссаров для организации вооружённой борьбы. Эти эмиссары создали подпольные организации, самыми крупными среди которых были Западно-Сибирские и Восточно-Сибирские комиссариаты, которые представляли собой широко развитую систему подпольных гражданских и военных структур. Хотя в тот период органы управления сибирской государственности и не имели реальной власти, однако они выступили объединителями антибольшевистских сил Сибири от эсеров до кадетов.

В целом, по мнению А. В. Сушко, в период с декабря 1917 года по май 1918 года сибирские областники смогли сформировать альтернативные органы власти, которые пригодилось им в будущем.

Восстание Чехословацкого корпуса весной 1918 положило начало переходу власти в Сибири к антибольшевистским силам. Один за другим силами белых и Чехословацкого корпуса занимались города Западной и Восточной Сибири. 6 июня 1918 года был занят Омск. В своём первом же приказе по только что образованной Омской комендатуре полковник Иванов-Ринов извещает о том, что «вся полнота власти с сего числа принадлежит мне и уполномоченному Вр. Сибирского Правительства А. А. Кузнецову впредь до передачи власти земским и городским общественным управлениям». Следующим естественным шагом было бы способствовать переезду правительства Дербера из Владивостока и передать ему гражданскую власть. Однако политическая обстановка июня 1918 сильно отличалась от января 1918. Правительство Дербера было эсеровским по своему основному составу и по распределению важнейших портфелей, то есть крайне левым по критериям того времени. Весь июнь в Омске шли переговоры и консультации, в результате которых 30 июня 1918 года было объявлено о создании Совета министров, который впоследствии стал именовать себя Временным Сибирским правительством. Его председателем стал министр внешних сношений П. В. Вологодский.

Западно-сибирский комиссариат 26 мая 1918 года объявил о переходе власти в свои руки от имени Сибирской областной думы и Временного сибирского правительства, при этом в декларации от 1 июня было заявлено, что комиссариат имеет только временные полномочия. Первоначально комиссариат находился частично в Ново-Николаевске, частично в Томске, но 12 июня 1918 года переехал в Омск из соображений кадрового обеспечения органов власти.

Во второй половине июня 1918 года на территории Западно-сибирского комиссариата появились некоторые министры Сибирского правительства, которые заявили о своих притязаниях на власть. Однако комиссариаты посчитали, что только всё правительство в полном составе обладает юридическими полномочиями на приём власти, тем не менее, в качестве компромиссного решения министрам было разрешено участвовать на заседаниях комиссариата по принципиальным вопросам, а также в их ведение передавались отделы, соответствующие их прежним министерствам. По мере приезда новых министров и поддержки членов Областной думы их притязаний Западно-Сибирский комиссариат 30 июня 1918 года передал власть сибирскому правительству.

4 июля 1918 года в Омске Временное Сибирское правительство под руководством Петра Вологодского приняло «Декларацию о государственной самостоятельности Сибири». В декларации провозглашалась международная правосубъектность, неограниченность и самостоятельность государственной власти Временного сибирского правительства. Вскоре также были приняты герб, гимн и флаг автономной Сибири. По мнению А. В. Сушко, именно принятие 4 июля 1918 года Временным сибирском правительством «Декларации» о государственной самостоятельности Сибири послужило основой создания независимой Сибирской республики. Г. К. Гинс так оценивает данное событие:

П. В. Вологодский заявил:

Столицей республики был выбран Омск, где новая власть получила поддержку от местной организации беспартийных областников. Была начата работа по выработке государственной символики Сибири: 14 августа 1918 года в Омске на Сибирском вечере в саду «Аквариум» прозвучал «Сибирский народный гимн», который должен был закрепить в сознании сибиряков идею независимой Сибири. Возобновили выпуск областнические издания, где в рамках государственного заказа усилился радикализм областнических взглядов от культурного до политического сепаратизма с использованием лозунга «Сибирь для сибиряков».

Уехавшие на Дальний Восток члены сибирского правительства сформировали Временное правительство автономной Сибири, которое распределило свои посты независимо не только от Временного Сибирского правительства, но и от Сибирской областной думы. ВПАС считало себя единственной легитимной властью на всей территории Сибири и признавало за ВСП только временные властные полномочия до своего прибытия в Западную Сибирь. В свою очередь, ВСП не было удовлетворено контролем над западом и центром Сибири и претендовало на всю полноту власти. В своих притязаниях оно апеллировало к авторитету Сибирской областной думы, но фактически стремилось к единоличной власти.

Во Временном сибирском правительстве усилились позиции правых либералов, которые в глазах противников большевиков не были замешаны в склонности к социализму: из совета министров были выведены самые активные сторонники левых течений. Также Временное сибирское правительство потребовало самоликвидации владивостокского Временного правительства автономной Сибири, в рядах которого были сильны левые настроения. Административный совет руководителей министерств при поддержке военных и правых кругов разогнал сибирскую областную думу, а Временное сибирское правительство заявило, что оно не намерено соблюдать никакие законодательные акты. В сентябре 1918 года в ходе своего визита на Дальний Восток председатель Временного сибирского правительства П. В. Вологодский добился крупного успеха: самоликвидации конкурирующих Временного правительства автономной Сибири А. И. Лаврова и П. Я. Дербера и Делового кабинета Д. Л. Хорвата, а также сдачи власти Приморской областной земской управой. В результате данной миссии Дальний Восток перешёл под контроль Временного сибирского правительства. Также под влияние Временного сибирского правительства попали территории Восточного Урала и Зауралья: Златоустовский, Челябинский, Троицкий, Ирбитский, Шадринский, Камышловский, Верхнеуральский и Кустанайский уезды. Однако дальнейшей экспансии ВСП на запад мешал как его региональный характер, так и сопротивление Комуча. В зоне между Сибирским правительством и Комучем возникло буферное Временное областное правительство Урала в Екатеринбурге, которое заняла просибирскую позицию: на её территории действовало омское законодательство, сибирские деньги признавались законным платёжным средством, а все военные формирования подчинялись командованию Сибирской армии.

Для укрепления идеологического статуса нового государства предпринимались попытки создать историческую общность нового этноса под названием сибирский народ. Например, Н. Н. Козьмин писал:

На основании этой идеологической платформы продвигался лозунг «Сибирь для сибиряков» как одна из причин отделения Сибири от России. Однако положение нового государства оказалось крайне неустойчивым: хотя сибирское областничество и объединило антибольшевистские силы, однако основные политические партии не были готовы признать самостоятельные государства на территории бывшей Российской империи. Кадеты соглашались максимум на автономию, эсеры — на федерацию. С другой стороны, коренные народы Сибири выступили за создание собственных национальных образований и не стали поддерживать идею сибирской государственности.

Одновременно наблюдалось бегство противников большевиков из Европейской России в Сибирь, в результате чего являющаяся опорой сибирской государственности сибирская интеллигенция оказалась в меньшинстве среди сторонников единой российской государственности. В частности, В. А. Соскин и С. А. Красильников отмечают массовую миграцию офицерства в первой половине 1918 года. В результате к осени 1918 года позиции областников в самой Сибири резко ослабли: например, П. В. Вологодский 7 октября 1918 года в своем дневнике отметил, что в армии появилось много людей, которые не разделяют идеи сибирской государственности.

Внутри областничества также продолжалась ожесточённая борьба между социалистами и либералами, которая вылилась в противостояние Временного Сибирского правительства и Областной думы осенью 1918 года и завершилась самороспуском думы. М. А. Кроль охарактеризовал тогдашнюю ситуацию следующим образом:

Сибирская областная дума на второй сессии смогла принять только два законодательных акта, после чего 19 августа 1918 года приостановила свою работу, в результате чего законодательная власть окончательно перешла в руки Временного сибирского правительства.

По оценкам В. В. Журавлева, к осени 1918 года Временное сибирское правительство представляло собой весь спектр антибольшевистского движения — от левых деятелей вроде М. Б. Шатилова и Г. Б. Патушинского до правых радикалов типа И. А. Михайлова. Областники-социалисты оказались слабее своих политических противников, а областники-либералы в конечном счёте поддержали идею единой и неделимой России, тем самым отказавшись от сибирских интересов в пользу общероссийских. В результате правое течение областников пошло на союз с правыми общероссийскими политическими силами и согласилось упразднить Сибирскую республику ради консолидации белых сил для наступления на Москву — как они заявили, «нельзя было идти на Москву с областническими лозунгами».

Тяжелое положение на Волжском фронте и трения с союзниками стимулировал антибольшевистские силы к поиску компромисса и объединения в рамках всего востока России. В Уфе 8 сентября 1918 года начало работу Государственное совещание 23 политических структур, где произошел спор между Комучем с преобладанием левоцентристских эсеров и Временным сибирским правительством с доминированием правоцентристского крыла. После долгих споров был достигнут компромисс с провозглашения 23 сентября 1918 года нового всероссийского правительства так называемой «Уфимской директорией», которое наделялось верховной властью на всей территории России. Из-за ухудшения ситуации на фронте 9 октября 1918 года Директория переехала из Уфы в Омск, где начала переговоры с Сибирским правительством о передаче власти. Директория 13 октября 1918 года передала ведение временных срочных дел министерствам Временного сибирского правительства, а 3 ноября 1918 года Временное сибирское правительство в соответствии с декларацией от 3 ноября 1918 года «О передаче верховной власти на территории Сибири Временному всероссийскому правительству» согласилось упразднить «автономную сибирскую государственность» и передать власть Директории в обмен на гарантию сохранения постов своих лидеров в Совете министров Директории. Сибирское правительство было упразднено, а его органы власти были преобразованы в органы Временного Всероссийского правительства. Также согласно указам Директории от 4 и 6 ноября 1918 года подлежала упразднению Сибирская областная дума, а местные органы власти были заменены региональными главуполномоченными правительства. Сибирская областная дума была официально ликвидирована уже правительством Колчака в декабре 1918 года с передачей всего имущества и дел Томскому губернскому комиссару согласно телеграмме управляющего МВД от 26 ноября 1918 года. От Сибирской республики остались только немногочисленные и маловлиятельные сторонники сибирского сепаратизма, которые в течение 1919 года пытались возродить сибирскую государственность, но их попытки закончились лишь образованием полунезависимой Дальневосточной республики в 1920 году.

Однако по оценкам В. В. Журавлева, Временное сибирское правительство стало базисом создания Всероссийского временного правительства, в очередной раз консолидировав антибольшевистские силы на востоке России. Члены сибирского правительства продолжили свою политическую карьеру во Всероссийском временном правительстве.

Причиной исчезновения Сибирской республики послужило вытеснение в условиях Гражданской войны идеи сибирского сепаратизма общероссийскими политическими силами.

Территория 

 Территориальные претензии
13 июля 1918 года Совет министров Временного Сибирского правительства постановил определить, «исходя из принципа экономического тяготения», временную западную границу Сибири по рекам Печоре, Каме, Чусовой и Уфе. При этом предусматривалось, что кроме собственно «территории, входящей в состав Сибири», «попечение Сибирского правительства» может быть распространено и на «территорию, которая или будет временно заниматься в порядке оккупации, или объединяться с Сибирью на договорных отношениях».

Предполагаемое государственное устройство 
В «Положении об областном устройстве Сибири» было определено будущее политическое устройство Сибирской республики с центральной ролью Сибирской областной думы, которой будет подчинятся исполнительная власть в виде кабинета министров. Два других постановления («О экономико-хозяйственном объединении Сибири» от 14 октября и «Об организации Сибири» от 16 октября) объявлялось об образовании временных органов региональной власти, в том числе Сибирского областного совета. В составе совета должно было находиться 33 участника: по 3 человека от каждой губернии, по 2 человека от каждой коренной народности (бурятов, татар, киргизов, якутов, алтайских и минусинских инородцев) и по 1 участнику от каждого казачьего войска. Председателем совета был избран В. М. Крутовский. Также 15 октября был создан Сибирский областной исполнительный комитет, который мыслился как высший исполнительный орган власти, который будет выполнять решения съезда и контролировать деятельность областного совета. Комитет организовал несколько отделов по различным вопросам (подготовка Учредительного съезда Сибири, а также общесибирская координация работы по продовольственным, снабженческим, земельным и переселенческим проблемам), которые по мнению И. А. Якушева послужили основой будущих министерств. Как отмечает В. В. Журавлев в первый месяц своего существования сибирские областные органы являлись по своей сути общественными организациями с претензией на государственное управление подобно советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а также «национальных советов» окраин страны.

Согласно постановлению съезда Сибирская дума должна была представлять интересы девяти общественных и государственных структур региона, которые попадали под определение «революционных и демократических организаций»: самоуправления, казачьи войска, воинские части, вузы, главные комитеты железных дорог, а также совдепы, национальные организации, профсоюзы и кооперации. С конца декабря 1917 года по мере избрания депутаты думы стали съезжаться в Томск, где провели несколько частных совещаний. Часть депутатов 28 января 1918 года без согласования с остальными депутатами начали работу думы и объявили о переходе к ним всей полноты власти. Было создано Временное правительство автономной Сибири с председателем, государственным секретарем, 4 министрами без портфеля и несколькими главами министерств: внутренних дел, иностранных дел, военное, юстиции, финансов, земледелия, торговли и промышленности, труда, путей сообщения, снабжения и продовольствия, народного здравия, просвещения, туземных дел, экстерриториальных народностей и государственного контроля. Чтобы заручиться поддержкой представленных в думе коренных народностей были созданы специфические министерства туземных дел, экстерриториальных народностей и народного здравия.

После периода советской власти на заседании 4 июня 1918 года Западно-сибирский комиссариат создал 9 отделов: административного, военного, юстиции, финансов, земледелия, предприятий, труда, путей сообщения, почт и телеграфов. Эти органы начали функционировать с 14 июня 1918 года, при этом военные функции были переподчинены штабу Западно-сибирского военного округа, а чуть позднее был создан отдел туземных дел и иностранных отношений. Управления средствами связи вместо планировавшегося изначально отдельного отдела было передано специальному подотделу административного отдела, а отдел предприятий переименовали в отдел торговли и промышленности. Также комиссариат создал два коллегиальных совещательных органа: Продовольственное бюро и Юридический совет. По структуре власти комиссариат представлял собой коллегиальный орган верховной власти как законодательной так и исполнительной власти, решения которого носили обязательный характер для заведующих отделов (которые хотя и имели права министров в своих ведомствах, однако считались наемными работниками без права голова в руководстве). На места, где в результате свержения большевиков к власти приходили не представители комиссариатов, направлялись специальные уполномоченные. Сами местные комиссариаты носили характер как коллегиальных, так и единоличных, причем первые преобладали. В июне 1918 года постепенно налаживалась работа местных комиссариатов. Их деятельность мыслилась как временная на период военного положения до избрания органов местного самоуправления.

В вернувшемся к власти сибирском правительстве исполнительная власть принадлежала Совету министров Временного Сибирского правительства во главе с Петром Вологодским, который находился в Омске, законодательная — Сибирской областной думе. Между ними постоянно шла борьба за политическое лидерство. Её последствиями стали фактический распад кабинета министров, ослабление гражданской и усиление военной власти, а также общий кризис сибирской государственности.

Временное сибирское правительство представляло собой коллегиальный орган управления в виде Совета министров из 5 человек под председательством П. В. Вологодского. Отделы комиссариата были преобразованы в министерства. Министерствами внутренних дел, иностранных дел и управление делами в виде канцелярии Совета министров руководили «товарищи министров», а для министерствами военного, земледелия и колонизации, торговли и промышленности, труда, путей сообщения, продовольствия и народного просвещения управляющие министерствами. В свою очередь товарищи министров, управляющие министерствами и управляющий делами Совета министров объединялись в совещание управляющих министерствами. Само правительство объявило себя высшим органом власти не только в сфере исполнительной, но и в сфере законодательной власти, тем самым вступив в конфликт с Сибирской областной думой.

У руководителей министерств был свой личный аппарат управления под названием канцелярия министерств под руководством директора. Министерства в свою очередь делились на департаменты и отделы: в министерстве внутренних дел — отделы общих дел, городской, земский, инструкторско-агитационный, строительный, призрения, народного здравия, ветеринарный, милиции, в министерстве финансов — отделы кредита и денежного обращения, окладных, накладных и таможенных сборов и государственного казначейства, в министерстве продовольствия — хлебофуражный, снабжения предметами первой необходимости и финансово-счетный. В свою очередь имеющие определенную автономию подразделения министерств назывались управлениями или главными управлениями: у министерства финансов — управление государственных сберегательных касс, у министерства внутренних дел — управление воинской повинности и главные управления почт и телеграфов и по делам местного хозяйства. Руководители департаментов назывались директорами, отделов заведующими, а управления начальниками. В сфере управления местной администрацией 18 июля 1918 года упразднялись региональные комиссариаты и восстанавливалась должность губернских и уездных комиссаров как представителей центральной власти при местных органах земского самоуправления.

7 сентября 1918 года управленческие функции фактически перешли к созданному незадолго до этого Административному совету.

В середине лета 1918 года на основе постановления Временного сибирского правительства от 6 июля 1918 года появились судебные учреждения. Были введены суды двух типов: местные и общие. Местные суды классифицировались на волостные суды, мировые суды, уездные съезды мировых судей и уездные административные суды, а общие суды включали в себя окружные суды для нескольких уездов, судебные палаты на несколько губерний или областей, а также «кассационный» по гражданским и уголовным делам и «первый» арбитраж по административно-хозяйственным делам департаменты Сената. Избираемые волостными земскими управами и городскими думами мировые судьи ведали мелкими правонарушениями, за которые полагались либо небольшие штрафы либо заключение до 1 года. В ведении окружных судов находились серьезные правонарушения, а в их аппарате работали следователи по предварительному расследованию преступлений. Судебные палаты рассматривали жалобы на приговоры окружных судов, а также должностные и государственные преступления. Высшим судебным учреждением выступала изначально выступала Омская судебная палата, однако 7 сентября 1918 года Временное сибирское правительство создало Сибирский высший суд. Сибирский высший суд состоял из 3 департаментов: административных и кассационных уголовного и гражданского. Также были введены должности двух гражданских и одного военного прокурора.

Власть центрального правительства на местах осуществлялась через специальных представителей — комиссаров. 18 июля 1918 года коллегиальные комиссариаты Временного сибирского правительства были заменены аппаратом губернских (областных) комиссаров под названием канцелярий губернских комиссаров, а на низовом уровне — аппаратом уездных и участковых комиссаров. На уровне губернских комиссаров управление осуществлялось на уровне нескольких отделов (например, в Енисейской губернии распорядительный, административный, земских и городских самоуправлений, воинский, милиции, тюремный, строительный, врачебный, печати, зрелищ и собраний, призрения, информационный, политический), вне отделов также существовали — казенная палата, палата государственных имуществ, переселенческое управление и управление губернского агронома. Аппарат низовых комиссаров назывался комиссарской канцелярией и состоял из помощника комиссара и нескольких делопроизводителей. В свою очередь, уездным комиссарам подчинялись уездные податные инспектора и переселенческие чиновники, а с 17 октября 1918 года местные правоохранительные структуры.

Финансовая политика 
С 1918 года правительство непризнанного государства обладало структурами, которые обеспечивали финансовые поступления: были созданы Главное управление налогов и сборов и Главное акцизное управление, а осенью — Главное управление сберегательных касс и Главное управление государственного банка Сибири. Центр в Омске контролировал деятельность местных финансовых органов. Оставляя Сибирь, большевики старались вывозить документацию, ценности и деньги. В Томске наличные средства финансовых учреждений насчитывали 68 млн руб., из которых 20,5 млн руб. составляли государственные ценные бумаги. В Государственном банке Омска было около 40 млн руб., Томска — 41,9 млн, тогда как только в Томске новые правительственные учреждения и организации нуждались в 50 млн руб., железная дорога требовала на свои нужды 38 млн руб., на прочие нужды — несколько десятков миллионов.

С мая по август 1918 года посты министра финансов и управляющего Министерством торговли и промышленности совмещал 26-летний И. А. Михайлов, пытавшийся преодолеть денежный дефицит путём увеличения денежных вкладов населения в кредитные учреждения, повышением продаж водки и увеличением налогов. Расчёты политиков опирались на скорую победу над большевиками и сохранение после неё автономного экономического пространства Сибири. В Сибирской республике был установлен прожиточный минимум в 150 рублей, остановлены платежи по вкладам, зарплаты выдавались в половинном размере. Финансовое состояние Временного сибирского правительства было наиболее благоприятным среди антибольшевсистских правительств, но оно быстро истощилось, так как под управлением находились огромная территория и армия. Летом и осенью государственный аппарат был раздут, учёт поступлений и расходов практически отсутствовал. Пробел между доходами и расходами покрывался за счёт эмиссии денежных знаков.

Бывший управляющий ведомством иностранных дел Комуча М. А. Веденяпин, составляя отчёты указывал, что Директория получила от Комуча «около 40 тысяч пудов золота, 30 тысяч пудов серебра, годовую российскую выработку платины и огромное количество денежных знаков, захваченных в Казани». За весь период существования комитета из Сибири на Поволжский фронт не ушёл ни один солдат, не посылалось продовольствие, вооружение или амуниция.

Руководство

Вооружённые силы 
Основой вооружённых сил была Сибирская добровольческая армия, бои также вели Чехословацкий корпус и части Народной армии Комуча.

В состоявшей из нескольких десятков тысяч человек Сибирской армии были очень сильны сепаратистские, областнические настроения, поэтому она стала одной из опор сибирской государственности. Военные-сибиряки стали ударной силой антибольшевистского движения на востоке России.

Ещё до гражданской войны среди местных военных уже долгое время были популярны областнические идеи. Например, по воспоминаниям Г. Н. Потанина, «сибирский национализм» зародился среди выпускников Омского кадетского корпуса ещё в 60-е годы 19 века, что сыграло свою роль в гражданскую войну. В частности, он отмечал, что в Омской кадетском корпусе «были скрыты семена культурного сибирского сепаратизма» и «сын золотопромышленника Филимонова говорил, что встречает уже не первого питомца Омского кадетского корпуса с подобными идеями: это какое-то особенное учебное заведение в Сибири». В листовке-воззвании «Ко всем гражданам», которая была выпущена в Омске типографией штаба под подписью «офицеров-сибиряков», было написано:

Даже после крушения сибирской государственности в Сибирской армии уже под командованием Колчака оставались популярными идеи сибирского сепаратизма. Например, министр иностранных дел И. И. Сукин писал по поводу удачного похода Сибирской армии под предводительством Р. Гайды на Пермь после ухода чехов с фронта:

См. также 

 Временное Сибирское правительство (Дербера)
 Временное Сибирское правительство (Вологодского)
 Сибирская областная дума
 Сибирское областничество
 Сибиряки

Примечания

Литература 
 , 1921. — Том 1, Том 2.; : Айрис-Пресс, 2008. — ISBN 978-5-8112-3010-5.
  — док. № 70.; Научно-просветительский журнал «Скепсис» (scepsis.ru) На сайте ошибка в датировке — см. здесь. См. также:  
 
  — § 4.1. Образование сибирской государственности и её ликвидация.
  — РГБ ОД, 71:04-7/61.
  
 
 ; Сайт Томской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина (oblastnichestvo.lib.tomsk.ru)
 

Несоветские гособразования времён Гражданской войны в России

Сибирское областничество
История Сибири
История Дальнего Востока
Появились в 1918 году в России
Исчезли в 1918 году